Тама́ла Джонс (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Тамала Джонс родилась и выросла в Пасадене, штат Калифорния. В конце восьмидесятых она начала осваивать профессию актрисы, а в 1990 году снялась в серии рекламных роликов для национального телевидения. В общей сложности она появилась в более шестидесяти телешоу и фильмах, начиная с середины девяностых.

Джонс дебютировала в 1995 году с небольшой роли в фильме «Лоскутное одеяло». В 1997 году она снялась в комедии «Зов плоти», а после играла роли второго плана в таких фильмах как «Не могу дождаться» (1998) и «Бриллиантовый полицейский» (1999). Тем не менее карьера Джонс в основном была сосредоточена на телевидении, где она добилась известности благодаря главной женской роли в ситкоме For Your Love, в котором она снималась с 1998 по 2002 год. Ранее она снялась с Энни Поттс в сериале «Опасные умы», снятому по одноимённому фильму, а также имела второстепенную роль в сериале «Скорая помощь».

С 2009 по 2016 год Джонс играла роль медицинского эксперта Лэйни Пэриш в сериале ABC «Касл».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США